Aehlig ist der Familienname folgender Personen:

 Frank Aehlig (* 1968), deutscher Fußballfunktionär
 Tobias Aehlig (* 1980), deutscher Organist